Witold Cezariusz Kowalski (ur. 1919, zm. 2004) – polski geolog, profesor, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1968-69
 Witold Andrzej Kowalski (ur. 1963) – polski polityk, samorządowiec, senator.

Zobacz też 
 inne osoby o nazwisku Kowalski, Kowalska
 Kowalska

Przypisy